AS Cannes (Association Sportive de Cannes) é um clube de futebol francês, fundado em 1909, com sede na cidade de Cannes. O clube atualmente compete no Championnat National (a Terceira Divisão francesa).

Jogadores famosos 
Alguns jogadores famosos que passaram pelo clube, como: Zinedine Zidane, Alen Bokšić, Patrick Vieira, Sebastien Frey,  Peter Luccin, Gael Clichy e Jan Koller

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1909
Fundações na França em 1909